El término Rafael Alvarado, un nombre, puede aludir, en esta enciclopedia:

 a Rafael Alvarado Ballester (1924-2001), un biólogo y académico español;
 a Rafael Alvarado (pintor) (1957), un artista plástico español (malagueño).